Jullejaure kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Juvllajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 727809-164685), sjö i Arvidsjaurs kommun, 
Juvllajávrrie (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730419-166172), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (21,9 ha)
Jullejaure (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,  (43,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn